Brasil
Camargos (Mariana) — distrito
Camargos (Belo Horizonte) — bairro
Usina Hidrelétrica de Camargos no município de Itutinga, Minas Gerais

Desambiguações de topônimos